Тлазала има више значења:

 Тлазала (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тлазала, Куајука (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тлазала (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлазала (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлазала (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлазала (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику